Sunday in the Park with George steht für:

 Sunday in the Park with George, Musical von Stephen Sondheim und James Lapine (1984)
 Sunday in the Park with George (Film), US-amerikanische Videoproduktion von Terry Hughes (1986)